Kohlleiten ist der Ortsname von

 Kohlleiten (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kohlleiten (Kößlarn), Ortsteil des Marktes Kößlarn, Landkreis Passau, Bayern

 Kohlleiten (Gemeinde Bad Gleichenberg), Ortsteil der Gemeinde Bad Gleichenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark